Денаціоналізація — у міжнародному праві — позбавлення громадянства як наслідок політики держави. Історія має приклади застосування подібного заходу як покарання за певні правопорушення (позбавлення громадянства в СРСР), або як складову політики держави по відношенню до певних етнічних чи соціальних груп (позбавлення євреїв громадянства у нацистській Німеччині). У міжнародному праві денаціоналізація вважається неприпустимим заходом та заборонена рядом міжнародних актів.
 Денаціоналізація — цілеспрямована політика, що має на меті примусити підлеглі народи зректися своїх національних особливостей.
 Денаціоналізація — передача державної власності, що виникла в результаті націоналізації або створена самою державою, у приватну, колективну чи у власність громадських або релігійних організацій.

Джерела 
 Потебня Олександер. Мова. Національність. Денаціоналізація. Статті і фрагменти / Упорядкування і вступна стаття Юрія Шевельова. — Нью-Йорк: Українська вільна академія наук у США, 1992. — 155 с. — ISBN 0-916381-08-0
 Л. Нагорна. Денаціоналізація // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.197 ISBN 978-966-611-818-2.

Посилання 
 Денаціоналізація  //